Brisbois peut désigner :
 Bud Brisbois (1937-1978), trompettiste de jazz américain ;
 Gilbert Brisbois (1974-), journaliste sportif français.